Bisa peut désigner :
 les Bisa, un peuple du Burkina Faso et du Ghana
 les Bisa, un peuple de Zambie
 Ingrid Bisa, (1978-), une avocate et femme politique italienne

Voir aussi 
 Bissa